Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Princeton du 3 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Helena Suková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1986
Princeton (New Jersey)
Compétition de tennis au New Jersey
Tennis en mars 1986